|-
| 16901 Джонбрукс (Johnbrooks)||||23 лютого 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (16902) 1998 DT14||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16903) 1998 DD15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16904) 1998 DQ15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (16905) 1998 DT21||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 16906 Джованнісілва (Giovannisilva)||||18 лютого 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (16907) 1998 DS29||||28 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 16908 Ґрезеленберґ (Groeselenberg)||||17 лютого 1998||Королівська обсерваторія Бельгії||Ерік Вальтер Ельст,Тьєрі Повель
|-
| (16909) 1998 DX33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (16910) 1998 DE34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (16911) 1998 EL6||||1 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 16912 Rhiannon||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (16913) 1998 EK9||||11 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16914) 1998 ER13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 16915 Бредтоєр (Bredthauer)||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (16916) 1998 FM15||||27 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (16917) 1998 FB29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16918) 1998 FF32||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16919) 1998 FF35||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16920 Ларрівокер (Larrywalker)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16921) 1998 FZ52||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16922) 1998 FR57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16923) 1998 FB61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16924) 1998 FL61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16925) 1998 FB63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16926) 1998 FH63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16927) 1998 FX68||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16928) 1998 FF70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16929 Гурник (Hurnik)||||31 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 16930 Респіґі (Respighi)||||29 березня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (16931) 1998 FO75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16932) 1998 FG88||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16933) 1998 FV88||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16934) 1998 FA91||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16935) 1998 FX111||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16936) 1998 FJ112||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16937) 1998 FR117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16938) 1998 FN121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16939) 1998 FP121||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16940) 1998 GC3||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16941) 1998 GR7||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16942) 1998 HA34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16943) 1998 HP42||||23 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 16944 Ванґлер (Wangler)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16945) 1998 HD46||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16946 Фарнгем (Farnham)||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 16947 Вікрент (Wikrent)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16948) 1998 HA133||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16949) 1998 HS133||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16950) 1998 JQ||1998 JQ||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 16951 Каролус Квартус (Carolus Quartus)||1998 KJ||19 травня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 16952 Петешульц (Peteschultz)||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 16953 Безікович (Besicovitch)||||27 травня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (16954) 1998 KT48||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16955) 1998 KU48||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16956) 1998 MQ11||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16957) 1998 ON13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 16958 Klaasen||1998 PF||2 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (16959) 1998 QE17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16960) 1998 QS52||||25 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16961) 1998 QV73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16962 Елізавулард (Elizawoolard)||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16963) 1998 RE2||||12 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (16964) 1998 RD59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16965) 1998 RX79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16966) 1998 SM63||||29 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 16967 Маркобоссо (Marcosbosso)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16968) 1998 TT5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 16969 Геламуда (Helamuda)||||29 жовтня 1998||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (16970) 1998 VV2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (16971) 1998 WJ3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16972) 1998 WK11||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16973 Ґаспарі (Gaspari)||||23 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (16974) 1998 WR21||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16975 Деламер (Delamere)||||27 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (16976) 1999 AC2||||6 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (16977) 1999 AS3||||10 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16978) 1999 AN4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16979) 1999 AO4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16980) 1999 AP5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16981) 1999 AU7||||11 січня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| 16982 Tsinghua||||10 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (16983) 1999 AQ21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 16984 Вейллет (Veillet)||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (16985) 1999 AE28||||11 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 16986 Архівестеф (Archivestef)||||15 січня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (16987) 1999 BN13||||25 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (16988) 1999 BK14||||23 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (16989) 1999 CX||1999 CX||5 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16990) 1999 CS1||||7 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16991) 1999 CW4||||12 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (16992) 1999 CU5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (16993) 1999 CC10||||15 лютого 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (16994) 1999 CJ14||||13 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (16995) 1999 CX14||||15 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 16996 Дагір (Dahir)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16997 Ґаррона (Garrone)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16998 Естеллвебер (Estelleweber)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 16999 Айстюарт (Ajstewart)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17000 Медведєв (Medvedev)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

16900